Psicópata puede referirse a:

 Psicópata, asesino patológico.
 El Psicópata, nombre dado por la policía de Costa Rica a un asesino en serie que estuvo activo entre 1986 y 1996.